Nihon Go Gakko bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Nihon Go Gakko (King County, Washington), ID-Nr. 82004245
 Nihon Go Gakko (Pierce County, Washington), ID-Nr. 84003568